Mayang (Bosar Maligas), een bestuurslaag in Indonesië
Mayang (Cisalak), een bestuurslaag in Indonesië
 Mayang (Gatak), een bestuurslaag in Indonesië
Mayang (Kelapa Kampit), een bestuurslaag in Indonesië
 Mayang (Mayang), een bestuurslaag in Indonesië
Mayang (Simpang Teritip),  een bestuurslaag in het bestuurlijke gebied Bangka Barat (West-Banka) in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung) in Indonesië